Adanson est un patronyme d'origine écossaise qui peut désigner :
 Aglaé Adanson, fille de Michel Adanson, créatrice de l'Arboretum de Balaine ;
 Jean-Baptiste Adanson, diplomate français ;
 Michel Adanson, botaniste français.